Dziekanowice ist der Name von vier Ortschaften im heutigen Polen:

 Dziekanowice (Dobczyce), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Dobczyce
 Dziekanowice (Zielonki), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Zielonki
 Dziekanowice (Działoszyce), in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Działoszyce
 Dziekanowice (Łubowo), in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Łubowo